Александр Алексеевич Анашкин (род. 1964) — российский .

Биография 
Александр Алексеевич Анашкин родился 10 декабря 1964 года в Москве.

В 1987 году окончил Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»). Работал по специальности — ом-разработчиком электронной техники и программного обеспечения для электроэнергетики.

Начал публиковаться в 2003 году. Публиковался в журналах «Поэзия», «Современная поэзия», «Крещатик», «Новый берег», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Юность», «Плавучий мост». Первая книга стихов «Другая метрика» вышла в 2006 году в издательстве Руслана Элинина (г. Москва).

Неоднократный участник Международного Волошинского фестиваля, Цветаевского фестиваля поэзии в г. Александрове , Международного фестиваля поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, Минского фестиваля современной поэзии «Порядок слов», Украинского поэтического фестиваля «Каштановый дом», Международной фестиваля видеопоэзии «Пятая нога», Международного фестиваля актуальной поэзии «СЛОWWWО» и др. Участник проекта «Новая литературная карта России». Участник проекта «Галерея Вавилона». Живёт в Москве.

Библиография 
 «Другая метрика». Стихотворения. Изд-во Руслана Элинина. 2006 г.
 «День поэзии — XXI век». Альманах. Стихи, статьи. М: Издательство журнала «Юность», 2011 г.
 «День поэзии — XXI век». Альманах. Стихи, статьи. — Воронеж: издательство журнала «Подъем», 2012 г.
 «День поэзии — XXI век». Ежегодный альманах.- Петрозаводск: Север, 2013 г.
 «День поэзии — XXI век». Альманах. Стихи, статьи. Издательство журнала «Подъем», 2014 г.
 «День поэзии — XXI век». Альманах. Стихи, статьи. М: Издательство журнала «Юность», 2015 −2016 гг.

Отзывы 
Поэзия Александра Анашкина — пример внимательного вчитывания в мир вокруг. Даже не мир, а миры, «сидящие на коленях», эти «осторожные книги», чей покой белых страниц, становится «великим пленом», наградой за «узловатую строку». При этом, автор (безусловно, романтик и джентльмен) ещё и естествоиспытатель-исследователь: всякое романтическое путешествие имеет дополнительной целью подтвердить существование единого мира, некий закон его движений и превращений. Герман Власов. Поэт. Вступительная статья к публикации в журнале «Плавучий мост».

Награды, премии 
 Шорт-лист V Международного Волошинского конкурса (2007 год)
 Лауреат премии журнала «Юность» (2009 год)

Примечания

Ссылки 
 Страница в Журнальном зале.
 Страница на сайте «Литературная карта России»
 Страница на сайте сообщества «Вавилон»
 Страница в «Читальном зале»
 Страница на литературном портале «Мегалит»

Поэты России
Родившиеся в Москве
Родившиеся 10 декабря
Родившиеся в 1964 году
Выпускники Московского государственного горного университета